

Patronyme 

 Geraldine Brannigan (née en 1954), appelée parfois Geraldine Branagan, chanteuse irlandaise ;
 Paul Brannigan (né en 1986), acteur britannique.

Personnage fictif 
 John Brannigan, personnage du Cycle des Inhibiteurs d’Alastair Reynolds ;
 Zapp Brannigan, personnage de la série télévisée Futurama.

Culture 

 Brannigan (Brannigan), film britannique réalisé par Douglas Hickox, sorti en 1975.